Exciter – gruppo musicale heavy metal canadese
 Exciter  – traccia dell'album Stained Class dei Judas Priest del 1978
 Exciter – album dei Depeche Mode del 2001
 Exciter (O.T.T.) – album degli Exciter del 1988